Sarakhs kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sarakhs (kommunhuvudort), Khorasan, 
 Sarakhs (shahrestan), Khorasan, 
 Sarakhs (flygplats),

Turkmenistan 

 Sarahs, ort, Achal, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Turkmenistanförgreningar